Laszig ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Laszig (* 1938), deutscher Fußballspieler, Bruder von Otto Laszig
 Otto Laszig (1934–2014), deutscher Fußballspieler, Bruder von Helmut Laszig
 Parfen Laszig (* 1963), deutscher Psychologe und Psychotherapeut